Toledo je příjmení španělského původu. Je odvozeno od města Toledo.

 Alejandro Toledo (* 1946) – bývalý prezident Peru
 Francisco Toledo (1940–2019) – mexický malíř
 Francisco de Toledo (1515–1584) – místokrál Peru v letech 1569–1581
 Francisco Javier Toledo (1959-2006) - honduraský fotbalista
 Juan Bautista de Toledo (asi 1515–1567) – španělský architekt

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení
Židovská příjmení